

Biologia 
 Uovo – cellula riproduttiva femminile
 Cellula uovo – gamete del sistema riproduttivo femminile

Gastronomia 
Uovo – alimento
Uovo di Pasqua – involucro commestibile al cacao a forma di uovo, tradizionale della Pasqua e contenente all'interno una sorpresa

Simbolismo
 Uovo – simbolo religioso, esoterico, artistico